Folies olympiques (Million Dollar Legs) est un film américain réalisé par Edward F. Cline en 1932 ;
 Million Dollar Legs est un film américain réalisé par Nick Grinde en 1939 ;
 Million Dollar Legs est un album de musique enregistré par le groupe The Tony Williams Lifetime en 1976.